Aaron Swinson – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jo Swinson – politica britannica
 Tim Swinson – rugbista a 15 britannico